Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Renata Voráčová (secondo turno)
  Anna Lapuščenkova (primo turno)
  Edina Gallovits (secondo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Zuzana Kučová  (ultimo turno)
  Bojana Jovanovski (secondo turno)
  Ksenija Pervak (qualificata) 
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Simona Halep (qualificata) 
  Kaia Kanepi (qualificata) 
  Valérie Tétreault (primo turno)
  Maša Zec Peškirič (primo turno)

 Evgenija Rodina (ultimo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (ultimo turno)
 Patricia Mayr (primo turno)
 Zhang Shuai (qualificata) 
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (ultimo turno)
 Monica Niculescu (ultimo turno)
 Chanelle Scheepers (qualificata) 
 Nina Bratčikova (primo turno)
 Kathrin Wörle (ultimo turno)
 Sesil Karatančeva (primo turno)
 Vesna Manasieva (ultimo turno)

Qualificate

  Heidi El Tabakh
  Kurumi Nara
  Ekaterina Ivanova
  Sophie Ferguson
  Zhang Shuai
  Anastasija Pivovarova

 Ksenija Pervak
 Misaki Doi
 Simona Halep
 Kaia Kanepi
 Nuria Llagostera Vives
 Chanelle Scheepers

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni
Tabellone qualificazioni

Open di Francia 2010
WTA Tour 2010